SGD kan syfta på: 

 största gemensamma delare
 valutakoden ISO 4217 för  singaporiansk dollar
 IATA:s flygplatskod för Sønderborgs flygplats, Sønderborg, Danmark.